Sokollen ist ein deutscher Ortsname:
 Sokollen, 1938 bis 1945 Hainholz, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Sokoły (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sokollen (Sokollen Ksp. Kumilsko, Sokollen K), 1935 bis 1945 Falkendorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, jetzt: Sokoły (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sokollen (bei Skarzinnen), 1935 bis 1945 Rosensee, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, jetzt: Sokoły Jeziorne, Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen